La Serie A2 2014-15 fue la edición número 41 de la Serie A2, el segundo nivel del baloncesto de Italia. Comenzó el 5 de octubre de 2014 y finalizó el 10 de junio de 2015 con los playoffs.

El campeón fue el PMS Torino, mientras que a lo largo de la temporada dos equipos abandonaron, el Fulgor Libertas Forlì y el Veroli Basket.

Reglamento

Equipos 
Los 32 equipos estuvieron divididos en dos grupos, la Serie A2 Gold y la Serie A2 Silver, unificando las antiguas  Divisione Nazionale A Gold y Divisione Nazionale A Silver, segundo y tercer nivel del baloncesto italiano hasta la temporada anterior. Los 8 primeros de la Serie A2 Gold y los 4 primeros de la Serie A2 Silver disputarían los playoffs por el ascenso a la Serie A, mientras que el último clasificado de la Serie A2 Silver descendería automáticamente, y los clasificados en los puestos 14 y 15 se jugarían un play-out de descenso con los dos últimos de la Serie A2 Gold, aunque tras el abandono de dos equipos no se llegó a producir esa eliminatoria.

Serie A2 Gold

Clasificación

Resultados

Serie A2 Silver

Clasificación

Resultados

Playout
Debido al abandono de la competición del Fulgor Libertas Forlì y el Veroli Basket, no fue necesaria la celebración de un play-out.

Play-off

Resultados finales 
 Asciende a Serie A: PMS Torino.
 Descienden a Serie B: Pallacanestro Piacentina, y los retirados Fulgor Libertas Forlì y Veroli Basket.
 Campeón de la Coppa Italia Serie A2: Scaligera Basket Verona.

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial
 Temporada 2014-15 en eurobasket.com
 Temporada 2014-15 en realgm.com

Temporadas de la Serie A2
Baloncesto en 2014
Baloncesto en 2015